Bizzell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1976), joueur australien de football australien
 (1941-2014), joueur australien de cricket
 (né en 1985), athlète paralympique américain
, professeure américaine en rhétorique
 (1876-1944), président universitaire américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme